Enrique Sieburger ist der Name folgender Personen:

* Enrique Sieburger senior (1897–1965), argentinischer Segler
 Enrique Sieburger junior (1924–1990), argentinischer Segler